Tamoi steht für:

 Tamoi (Brunei), ein Distrikt Bruneis

Tamoi ist der Familienname folgender Personen:

 Timaima Tamoi (* 1987), fidschianische Rugbyspielerin